Colombina (personage), een personage uit de Italiaanse Commedia dell'arte
 Colombina (prijs), een Nederlandse theaterprijs

 Colombine (rivier), een zijrivier van de Saône